Дми́трий Комаро́вский:
 Комаровский, Дмитрий Александрович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Комаровский, Дмитрий Егорович (1837—1901) — русский военный деятель.